Kaele peut désigner :
 Kaélé, une commune du Cameroun 
 Kaële magazine, un mensuel régional français
 Kaélé, un artiste plasticien du XXIe siècle